Dobelbach – nach dem Talformnamen Dobel, einer landschaftlichen Wortform von Tobel – ist ein Gewässername:

 Dobelbach (Alb), rechter Zufluss der Alb (Oberrhein) in Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Dobelbach (Bollenbach), rechter Zufluss des Bollenbach (Argen) in Laimnau, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Dobelbach, anderer (falscher?) Name des Tobelbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt (zum Neckar) in Neunthausen, Stadt Hopfau, Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg; durchfließt das Tobeltal
 Dobelbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers in Untermünkheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg.
 Dobelbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbachs (zum Herrenbach, zum Marbach) bei der Börtlinger Sägmühle, Gemeinde Börtlingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Dobelbach (Forstgraben), linker Zufluss des Forstgrabens (rechter Oberlauf des Schinderbachs, zum Waginger See, zur Götzinger Achen) bei Feichten (Markt Waging am See), Landkreis Traunstein, Bayern
 Dobelbach (Siegelbach), linker Zufluss des Siegelbachs (zur Elz bei Stollen, zum Oberrhein) bei Untertal, beide Orte in der Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Doblbach
 Tobelbach